Култушная — название рек в России:

Култушная (река, впадает в Берингово море) — в Камчатском крае
Култушная (река, впадает в Орон) — в Иркутской области
Большая Култушная — впадает в Байкал в Бурятии